Марія Кириленко була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.
Катерина Макарова виграла титул, у фіналі перемігши Кароліну Плішкову з рахунком 6–3, 7–6(9–7).

Сіяні гравчині 

 Сабіне Лісіцкі (2-ге коло, знялась через травму правого плеча)
 Світлана Кузнецова (2-ге коло, знялась через травму лівого стегна)
 Сорана Кирстя (чвертьфінал)
 Катерина Макарова (переможниця)
 Олена Весніна (чвертьфінал)
 Гарбінє Мугуруса (1 коло)
 Бетані Маттек-Сендс (1 коло)
 Пен Шуай (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

PTT Pattaya Open, одиночний розряд
2014